Argentina Maciel foi uma pianista e compositora de música popular brasileira. Atuava também como professora.

Obras 
 Bigodinho
 Canção campesina
 Leonorzinha
 Maria
 Mocidade Clube
 O salutaris

Pianistas de Pernambuco
Compositores de Pernambuco